Sant Grau o Guerau d'Orlhac (Orlhac, 855/856 - 909-918), noble i sant occità fundador de l'abadia de Sant Guerau d'Orlhac
 Sant Grau (Caldes de Malavella), ermita al centre urbà de Caldes de Malavella 
 Sant Grau (Sant Gregori), muntanya a ponent del terme municipal de Sant Gregori, al Gironès 
 Muntanya de Sant Grau, serra a cavall dels municipis d'Albons i la Tallada d'Empordà a la comarca del Baix Empordà 
 Sant Grau d'Ardenya, santuari als vessants del massís de Cadiretes 
 Sant Grau d'Entreperes, monument del municipi de Sales de Llierca (la Garrotxa) 
 Sant Grau del Puig d'Urús, ermita del municipi d'Urús (Cerdanya) protegida com a bé cultural d'interès local
 Torrent de Sant Grau, torrent afluent per l'esquerra del Cardener transcorre pels termes municipals de Navès (Solsonès), Montmajor (Berguedà) i Cardona (Bages)
 Sant Grau d'Albons, ermita al terme municipal d'Albons (Baix Empordà )